Stati Uniti d'America
Gantt – città della Contea di Covington, Alabama
Gantt – census-designated place della Contea di Greenville, Carolina del Sud
diagramma di Gantt, strumento di supporto alla gestione di progetto
Henry Laurence Gantt, ingegnere statunitense ideatore dell'omonimo diagramma

Pagine correlate 
Gant (disambigua)
Gantz (disambigua)